Борисовская

Фамилия 
 Борисовская, Земфира Владимировна (род. 1945) — советский и российский учёный-физик, лауреат Государственной премии РФ.

Топоним 
Архангельская область
 Борисовская — деревня в Вельском районе.
 Борисовская — деревня в муниципальном образовании «Афанасьевское» Верхнетоемского района.
 Борисовская — деревня в муниципальном образовании «Федьковское» Верхнетоемского района.
 Борисовская — деревня в Коношском районе.
 Борисовская — деревня в Котласском районе.
 Борисовская — деревня в Красноборском районе.
 Борисовская — деревня в Ленском районе.
 Борисовская — деревня в Приморском районе.

Вологодская область
 Борисовская — деревня в Верховажском районе.
 Борисовская — деревня в Кирилловском районе.
 Борисовская — деревня в Сямженском районе.
 Борисовская — деревня в Тарногском районе.
 Борисовская — деревня в Харовском районе.

Ярославская область
 Борисовская — деревня в Мышкинском районе.
 Борисовская — деревня в Некрасовском районе.

Разное 
 Борисовская волость
 Борисовская улица

См. также 
 Борисов
 Борисова
 Борисовка
 Борисово
 Борисовский
 Борисовское